Brestnitsa peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Брестница) :
Brestnitsa, village bulgare de l'obchtina de Tervel, situé dans l'oblast de Dobritch ;
Brestnitsa, village bulgare de l'obchtina de Yablanitsa, situé dans l'oblast de Lovetch.